Льюцци () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Льюцци, Витантонио (род. 1981) — итальянский автогонщик.
 Льюцци, Мирелла (род. 1985) — итальянский политик, депутат Палаты депутатов Италии от Движения пяти звёзд.